Карина има више значења:

 Карина
 Карина (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Карина (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику